Нанси Дрю и скритото стълбище може да се отнася за:

 „Нанси Дрю и скритото стълбище“ – филм през 1939 г.
 „Нанси Дрю и скритото стълбище“ – филм през 2019 г.
 „Скритото стълбище“, роман в поредицата „Нанси Дрю“